Lucy er et engelsk og fransk pigenavn, der stammer fra det latinske drengenavn Lucius, der betyder lys eller skinnende. I skandinaviske sprog kendes navnet i formen Lucia. 

Lucy kan henvise til:

 Lucy (fossil) - et fossil af en hominide
 Lucy (film) - en film fra 2014